Millbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Millbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey